Benito est un mot signifiant béni en espagnol ; c'est un prénom courant dans les pays hispanophones et italophones (équivalent du français Benoît), plus rarement un nom de famille. C'est aussi un toponyme.

Prénom 
 
 Benito Gutmacher, acteur, auteur et directeur de théâtre argentin
 Benito Juárez, chef d'État mexicain
 Benito Mussolini, chef d'État italien
 Benito Rosales, chef d'État nicaraguayen
 Bénito, footballeur du Celta de vigo

Nom de famille 

 Elizabeth Odio Benito (1939-), juge costaricienne à la Cour internationale de justice
 Goyo Benito (1946-2020), footballeur espagnol
 Ivan Benito (1976-), footballeur suisso-espagnol
 Miguel Ángel Benito (1993-), coureur cycliste espagnol
 Ramon Benito (1974-), joueur espagnol de rink hockey
 Eduardo Garcia Benito (1891-1981), illustrateur espagnol

Hydronyme 
 Benito, autre nom du Mbini, un fleuve de Guinée équatoriale
Hydronyme
Patronyme hispanique
Patronyme italien